Příjmení Maillart má více nositelů:

 Aimé Maillart (1817–1871) – francouzský hudební skladatel
 Robert Maillart (1872–1940) – švýcarský inženýr